Пети тениски ВТА турнир Отворено првенство Словеније у тенису 2009. у појединачној конкуренцији под именом „Копарска банка Словенија опен“ () одржан је у Порторожу Словенија у времену од 21. до 26. јула 2009. године. Турнир је из категорије ВТА Међународних турнира са наградним фондом од 220.000 долара. Игран је на отвореним теренима Спортског центра у Порторожу са тврдом подлогом уз учешће 32 играчице из 17 земаља у појединачној конкреницији.

Победница турнира за 2008. Сара Ерани из Италије покушала је да одбрани титулу али је у финалу изгубила од прве тенисерке света у том тренутку Динаре Сафине из Русије резултатом 6-7(5), 6-1, 7-5.

Носиоци 

 ' Динара Сафина (Победница)
  Анабел Медина Гаригес (Прво коло)
  Каја Канепи (Прво коло)
  Роберта Винчи (Друго коло)

<li> Сара Ерани (Финале)
<li> Луција Шафаржова (Друго коло)
<li> Вера Душевина (Друго коло)
<li> Петра Квитова (Друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Званични сајт турнира 
 Турнир на ВТА сајту

Отворено првенство Словеније у тенису
Тенис 2009.